«Мяте́жники с „Ба́унти“» () — приключенческая повесть французского писателя Жюля Верна, входящая в цикл «Необыкновенные путешествия». Написана в 1879 году.

Публикация 
Оригинальный текст повести был написан Габриэлем Марселем, географом из Национальной библиотеки. Он работал вместе с Жюлем Верном и издателем Пьером-Жюлем Этцелем над трудами «Открытие Земли» и «Завоевание Земли наукой и промышленностью». Согласно счёту от 27 июля 1879 года, Жюль Верн купил все права на повесть за 300 французских франков и в дальнейшем отредактировал её.

Впервые произведение публиковалось в журнале Этцеля Magasin d’Éducation et de Récréation («Журнал воспитания и развлечения») с 1 октября по 1 декабря 1879 года и содержало 5 иллюстраций Дрее.

Также повесть была опубликована в одном томе с романом «Пятьсот миллионов бегумы» 20 октября 1879 года с теми же иллюстрациями.

Содержание 
Повесть разбита на три главы:
 Глава первая. Брошенные на произвол судьбы
 Глава вторая. Изгнанники
 Глава третья. Мятежники

Сюжет 
Повесть рассказывает о бунте команды английского корабля «Баунти», произошедшем в южной части Тихого океана. Команда под руководством старпома Кристиана восстала против тирании жестокого капитана Блая и высадила его вместе со сторонниками на шлюпку, оставив на произвол судьбы. Вернувшись на Таити, Кристиан берёт на судно нескольких туземцев и туземок с целью создать колонию на отдалённом острове. Между тем Блай, которому удается добраться до Англии, снаряжает экспедицию для поимки мятежного судна.

Интересные факты 
 Повесть описывает реальный эпизод из истории английского флота конца XVIII века, о котором позже было написано несколько книг, очерков и снят кинофильм.

См. также 
 Необыкновенные путешествия
 Мятеж на «Баунти»
 Драма в Мексике

Примечания

Ссылки 

 «Мятежники с „Баунти“» на сайте «Лаборатория фантастики»

1879 год в литературе
Романы Жюля Верна